Albumy numer jeden w roku 2009 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 2009 (Polska)
 Albumy numer jeden w roku 2009 (USA)
 Albumy numer jeden w roku 2009 (Węgry)

Zobacz też